Salário mínimo é o menor salário de acordo com a legislação de alguns países.

Outros usos 
 Salário Mínimo (banda), banda brasileira de heavy metal e hard rock
 Salário Mínimo (telenovela), telenovela brasileira da Rede Tupi de 1978
 Salário Mínimo (filme), filme brasileiro de 1970, dirigido e produzido por Adhemar Gonzaga

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema